Carl Slevogt ist der Name folgender Personen:

* Carl Slevogt (Architekt) (1787–1832), deutscher Architekt, oldenburgischer Baubeamter
 Carl Slevogt (Politiker) (1845–1922), deutscher Jurist und Politiker, MdR

Siehe auch:
 Karl Slevogt (1876–1951), deutscher Konstrukteur, Unternehmer und Automobilrennfahrer